«Again» () — песня американской актрисы и певицы Ноа Сайрус и американского рэпера XXXTentacion, выпущенная 22 сентября 2017 года.

Музыкальное видео 
Музыкальный видеоклип был выпущен в тот же день, что и сингл, и имеет более 120 миллионов просмотров (по состоянию на апрель 2022 года). В музыкальном клипе отсутствует XXXTentacion (который был заключен в тюрьму во время съемок). Клип был снят на кладбище Уэверли на вершине скалы в Бронте в восточном пригороде Сиднея, Австралия.

Чарты

История релиза

Сертификация

Примечания 

Песни 2017 года
Песни XXXTentacion
Песни, написанные XXXTentacion
Песни, спродюсированные Labrinth
Песни, написанные Labrinth
Песни Ноа Сайрус